Makarczyk ist der Familienname folgender Personen:
 Jerzy Makarczyk (* 1938), polnischer Rechtsanwalt und Völkerrechtler
 Kazimierz Makarczyk (1901–1972), polnischer Schachmeister